

Любч — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любч — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства